Fédération irlandaise de rugby à XV
 Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers - un institut d'astrophysique, de physique nucléaire et de physique des particules du Commissariat à l'énergie atomique
 Interprovincial Rugby Football Union, ancienne ligue sportive canadienne.
 
Sigle de 4 caractères